
Angles — четвёртый студийный альбом американской рок-группы The Strokes, выпущенный 21 марта 2011 года в Великобритании и на следующий день — в США.

Об альбоме 
Отыграв турне в поддержку предыдущего альбома First Impressions of Earth, The Strokes взяли продолжительную паузу в 2007 году и через два года вновь собрались для записи нового материала. Angles был записан на домашней студии гитариста группы Альберта Хаммонда и спродюсирован участниками коллектива, за исключением трека Life Is Simple In The Moonlight, продюсером которого выступил Джо Чичарелли.

Басист группы Николай Фрейчур сообщил, что диск будет «возвращением к основам» и что песни на нём созданы в стиле дебютной пластинки. Рецензент журнала Rolling Stone согласился с ним, заявив, что это их «лучший альбом после Is This It». В той же статье Хаммонд объяснил название альбома: «Оно адекватно отражает характер звучания записи. Над альбомом работали пятеро разных людей, которым зачастую было трудно прийти к согласию».

9 февраля 2011 года в поддержку альбома вышел сингл «Under Cover of Darkness». В течение 48 часов он был доступен для бесплатного скачивания на официальном сайте. 5 марта The Strokes появились в качестве музыкального гостя на телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», где исполнили песни «Under Cover of Darkness» и «Life is Simple in the Moonlight».

Диск дебютировал на первом месте в Австралии и на третьем — в Великобритании и Португалии.

На обложке диска изображена лестница Пенроуза.

Список композиций

Участники записи 
 Джулиан Касабланкас — вокал
 Альберт Хаммонд мл. — ритм-гитара, бэк-вокал
 Ник Валенси — соло-гитара
 Николай Фрейчур — бас-гитара, бэк-вокал
 Фабрицио Моретти — ударные
 Гас Оберг — звукорежиссёр, продюсер

Примечания

Ссылки 

Альбомы The Strokes